Pour plus d'information sur la langue féroïenne, rapportez-vous à l'article principal.

Ci-dessous se trouve la prononciation du féroïen, transcrite en symboles de l'alphabet phonétique international.

Consonnes

Voyelles

Notes 
 c =  devant e, i, í, y, ý ou ø,  ailleurs
 ð = ne se prononce pas à la fin d'un mot, ailleurs =  ou 
 g =  devant e, i, í, y, ý ou ø,  ailleurs
 k =  devant e, i, í, y, ý ou ø,  ailleurs
 n =  devant c, k, q ou x,  ailleurs

Voir aussi 
 Article principal
 Omniglot

Langue féroïenne
Féroïen